Монсо () — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Монсо () — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Парк Монсо — парк в VIII округе Парижа.
 Дюамель дю Монсо, Анри Луи (1700—1782) — французский ботаник, агроном, основоположник современной агрономии и лесного хозяйства.
 Монсо, Хайме (1946—2020) — испанский пловец.

См. также 
 Ле-Монсо
 Монсо-ан-Бессен
 Монсо-ле-Ва
 Монсо-ле-Вод
 Монсо-ле-Лё
 
 Монсо-ле-Нёф-э-Фокузи
 Монсо-сюр-Дордонь
 Монсо-сюр-Уаз
 Монсо-э-Эшарнан
 Рюй-Монсо
 Шеврези-Монсо